El Puig del Molí de Vent és una muntanya de 56 metres que es troba al municipi de Castell-Platja d'Aro, a la comarca del Baix Empordà.

Referències 

Muntanyes de Castell-Platja d'Aro